Ahmadiyya (geloofsgemeenschap), naam van twee islamitische geloofsgemeenschappen:
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap
Lahore Ahmadiyya Beweging
Ahmadiyya (soefi's), een school binnen het islamitische soefisme.